La coupe des champions est la plus importante compétition de club, de la saison 1994-1995, en Europe.

Participants

Tours préliminaires

Premier tour

Deuxième tour

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Finale à quatre

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Ligue des champions masculine de volley-ball
Volley-ball en 1994
Volley-ball en 1995
Volley-ball M1